Stones puede referirse a:

 «Stones», séptimo álbum de estudio del cantautor estadounidense Neil Diamond
 «Stones», canción interpretada por el dúo suizo Zibbz